rozszerzenie (ang. extension) – ponadstandardowe możliwości języka programowania (zobacz: wtyczka)
 rozszerzenie ciała (algebra)
 rozszerzenie nazwy pliku
 rozszerzenie (retoryka)

Zobacz też 
 współczynnik rozszerzenia